Флаг муниципального образования — Деми́довский район Смоленской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 19 мая 2005 года в целях упрочения патриотизма жителей района, причастности их к его истории, достижениям и славе, во многом связанной с героическим прошлым и уникальной природой на территории муниципального образования — Демидовский район.

Описание 

«Флаг муниципального образования — Демидовский район представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением высоты флага к его длине 2:3 с диагональной полосой белого цвета в 1/4 от длины полотнища, проведённой снизу от древка вверх против древка, по оси которой расположена чёрная стрела оперением вверх».

«Флаг муниципального образования — Демидовский район представляет собой прямоугольное полотнище из трёх вертикальных полос: правой и левой — зелёного цвета, занимающих по 28 % длины флага и средней — серебряной, занимающей 44 % длины флага. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Флаг имеет две зелёные полосы — справа и слева.

Это символизирует два блока значения:

Первый символизирует изобилие лесов, растительность, луга и поля, размещение на территории муниципального образования национального парка «Смоленское Поозёрье».

Второй символизирует возрождение, процветание, изобилие, надежду в светском и христианском понимании.

Белый (серебряный) цвет — символ озёр, рек, природы, богатый озёрами, а также в духовном плане — символ мира, добрососедства, чистоты, гармонии, высокой духовности и святости. Кроме того, белый цвет — фон герба Смоленска, бывшего когда-то центром Белой Руси.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы